

Abréviation 
L'abréviation rad désigne habituellement le radian, une unité d'angle.

Le rad est une ancienne unité d'énergie massique et d'absorption de radiation.

Le sigle RAD peut signifier :
 en français
 risque radiologique : terme utilisé par le Corps médical (exemples : sécurité civile, pompiers) en référence par exemple aux risques de la radiographie ou plus généralement aux risques consécutifs à une exposition aux rayons X.
 Réseau agriculture durable
 Des outils RAD : des utilitaires de développement du logiciel (RAD tools) permettant d'obtenir rapidement une application.
 Reconnaissance automatique de documents
 Dans le jargon de l'Éducation nationale, RAD signifie rattachement administratif (voir TZR).
 Dans le langage courant, RAD peut signifier Rien À Dire ...
 En finance : Reste à dépenser
 Dans le jargon militaire : Régiment d'Artillerie Divisionnaire 
 en anglais
 Rapid Application Development : une méthode où le cycle de développement d'un logiciel est très court en temps.
 Role Activity Diagram : comprise dans la méthode STRIM (Société Praxis) est une forme de modélisation de procédure d'entreprise qui regroupe les activités d'après les rôles.
 Rational Application Developer : atelier de développement logiciel de la suite Websphere d'IBM.
Raidō est la cinquième rune du Futhark. Cette rune était Rád en vieil anglais.
R.A.D. pour Rap Against Dictatorship (Littéralement "Rap Contre la Dictature"), groupe de rappeurs thaïlandais fondé en 2017 pour lutter contre le régime de dictature qui a le pouvoir en Thaïlande. Les rappeurs sont placés sous "surveillance lourde" depuis le 26 octobre 2018.

 en allemand
 Reichsarbeitsdienst : en Allemagne sous la dictature nazie, service du travail de l'État auquel chaque jeune allemand était astreint avant d'aller effectuer son service armé.

Le nom RAD peut désigner :

 Rad, un site de prêt-à-porter français spécialisé dans la mode urbaine
 Rad, une division de Société Radio-Canada qui diffuse des reportages en ligne.

Topomymie 

En Slovaquie :

Rad est un village du district de Trebišov.

Jeux vidéo 

RAD : Robot, un jeu vidéo sorti en 1990 sur PC.
RAD, un jeu vidéo sorti sur PC en 1992 par Max Gaillard-Nextdoor.
Rad, un jeu vidéo sorti en 2019